Серия B 1934/1935 () — 6-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 30 сентября 1934 года и закончился 2 июня 1935 года. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1934/35 на rsssf.com

1934/1935
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1934 году
Спорт в Италии в 1935 году